Oddelek ima več pomenov:
 oddelek kot taktična enota oboroženih sil
 oddelek kot organizacijska skupina v šolstvu.